BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) é uma organização não governamental (ONG) internacional com sede em Bangladesh. Trata-se de uma ONG de desenvolvimento, que visa a combater a pobreza no mundo. Fundada por Fazle Hasan Abed, em 1972, BRAC opera em todos os 64 distritos de Bangladesh, assim como em outros 11 países da Ásia, África e América.

Ligações externas
 

Organizações não governamentais